Travers (plaats), een plaats en voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel

Personen
Travers (geslacht), uitgestorven geslacht waarvan leden vanaf 1824 tot de Nederlandse adel behoorden.
Étienne Jacques Travers, een militair in de Franse Revolutie
Morris William Travers, een Engelse scheikundige

Zie ook
Traverse
Traversella, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn
Val-de-Travers (doorverwijspagina)